Nunukan désigne en Indonésie :
 Kabupaten, le Kabupaten de Nunukan ;
 une île, Nunukan.